Rebhuhn kann bedeuten:

 die Vogelart Perdix perdix, siehe Rebhuhn
 die Vogelgattung Perdix, siehe Rebhühner
 Wappentier, siehe Rebhuhn (Wappentier)
 im weiteren Sinn auch noch andere Arten der fasanenartigen Hühnervögel (Phasianidae), siehe Fasanenartige
 Rebhuhn war der Tarnname eines Außenlagers des KZ Neuengamme in Lengerich

Rebhuhn ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rebhuhn (1854–1924), deutscher Volksschullehrer und von 1879 bis 1924 Verwalter sowie Leiter der Bibliothek des Deutschen Schulmuseums
 Paul Rebhun (um 1505–1546), lutherischer Pastor, Pädagoge und Dramatiker
 Peter Rebhuhn (1907–nach 1968), deutscher Sänger und Liedtexter
 Werner Rebhuhn (1922–2001), deutscher Grafiker und Künstler

Siehe auch:
 Stillleben mit Rebhuhn
 Das Rebhuhn